Dugès se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfredo Dugès
 Antoine Louis Dugès